Ел Пасо Реал има више значења:

 Ел Пасо Реал, Руфино Контрерас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пасо Реал, Ла Лимонера (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пасо Реал (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пасо Реал (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику